Aeternum vale – locuzione latina
 Aeternum Vale – album musicale del 2006 della one-man band Doom:vs
 Aeternum Vale – brano musicale del gruppo statunitense Caspian, contenuto nell'album Dust and Disquiet (2015)